Hincmar van Laon, bisschop van Laon
 Hincmar van Reims, aartsbisschop van Reims